

Дани сећања 

430-е пне.